Гексафтороалюминат натрия-лития — неорганическое соединение,
комплексная соль лития, натрия, алюминия и плавиковой кислоты с формулой LiNa[AlF],
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал криолитионит — LiNa[AlF] с примесями .

Физические свойства 
Гексафтороалюминат натрия-лития образует бесцветные кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа I a3d,
параметры ячейки a = 1,212 нм, Z = 8.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 

Фтороалюминаты
Соли лития